Дрэгушень (Драгушены):
Драгушены (Страшенский район), Молдавия
Драгушены (Хынчештский район), Молдавия

См. также 
 Дрэгушени